Bafut peut désigner :
 le Bafut, un ancien royaume du Cameroun ;
 Bafut, une commune dans la région du Nord-Ouest au Cameroun ;
 les Bafut, un peuple du Cameroun ;
 le bafut, une langue du Cameroun ;
 la réserve forestière de Bafut Ngemba.